Ньїве-Ветерінг () — село у муніципалітеті Каг-ен-Брассем, у нідерландській провінції Південна Голландія.
 Ауде-Ветерінг () — село у муніципалітеті Каг-ен-Брассем, у нідерландській провінції Південна Голландія.
 Янвіллем ван де Ветерінг (нід. Janwillem van de Wetering, 12 березня 1931, Роттердам — 4 липня 2008 год, Сюррей, США) — нідерландський письменник .